Příjmení Ventura nosí více různých osobností:

 Cassandra Ventura (1986) viz Cassie – americká zpěvačka
 Denis Ventúra (1995) – slovenský fotbalový záložník
 Felipe Ventura dos Santos – brazilský fotbalista-brankář
 František Ventura (1894–1969) – český voják a sportovec, olympijský vítěz v jezdectví
 Giampiero Ventura – italský fotbalový trenér
 Jesse Ventura (1951) – americký politik, wrestler a herec slovenského původu
 Johnny Ventura – skladatel a zpěvák
 Lino Ventura (1919–1987) – francouzský sportovec a herec italského původu
 Santiago Ventura (1980) – španělský tenista
 Václav Ventura – český teolog
 Viviane Ventura – britská herečka
 Yolanda Ventura – španělská herečka a zpěvačka

Související články 
 Ventura
 Bonaventura

Externí odkazy